ADW steht für:  
 Allgemeiner Deutscher Waffenring, ehemaliger Zusammenschluss mehrerer Dachverbände von schlagenden Studentenverbindungen von 1919–1935
 Analog-Digital-Wandler zur Umsetzung analoger in digitale Daten
 Ausrückedienstwagen, ein Fahrzeug der DDR-Feuerwehren vergleichbar einem Einsatzleitwagen 1, siehe Feuerwehrfahrzeuge in der DDR #B 1000
 Animal Diversity Web, Artenverzeichnis der University of Michigan
 Joint Base Andrews Naval Air Facility (IATA-Code), Militärflugplatz der US Air Force im US-Bundesstaat Maryland und Regierungsflughafen der US-Hauptstadt
 Air Andaman (ICAO-Code), ehemalige thailändische Fluggesellschaft

AdW steht für:
 Akademie der Wissenschaften, siehe
 Akademie der Wissenschaften der DDR, bis 1972 als Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin (DAW) bezeichnet
 Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, deutsche Wissenschaftsakademie
 Allianz der Wissenschaftsorganisationen, formloser Verbund einiger deutscher Wissenschaftsorganisationen

a. d. W. steht für:
 an der Weinstraße, siehe Neustadt an der Weinstraße
 außerhalb des Wehrdienstes, Akronym zur Bezeichnung einer Laufbahnvariante für Reserveoffizieranwärter der Bundeswehr (nur beim Heer)

adw steht für:
 Amondawa (ISO-639-3-Code), Varietät der Kagwahiva-Sprache im Mato Grosso, Brasilien, gehört zu den Tupí-Guaraní-Sprachen

Abkürzung